20-й Кубок ЕКВ среди женщин прошёл с 26 ноября 1999 по 4 марта 2000. Победителем стал итальянский клуб «Виртус Реджо-Калабрия».

Предварительный этап 
На предварительном этапе команды были разбиты на 11 подгрупп. Команды занявшие первые места в группах выходят в 1/8 финала.

Группа 1 — Гент

Группа 2 — Вальферданж

Группа 3 — Лимасол

Группа 4 — Афины

Группа 5 — Виченца

Группа 6 — Хяменлинна

Группа 7 — Брно

Группа 8 — Мелец

Группа 9 — Бургос

Группа 10 — Карбах

Группа 11 — Люцерн

Плей-офф

1/8 финала

Четвертьфинал

Финал четырёх 
Финал четырёх состоялся 3-4 марта в итальянском городе Реджо-Калабрия.

Полуфинал 
 Виртус Реджо-Калабрия —  Изола 3:0 (25:11, 25:11, 25:16)
 Виченца —  Женес Сигорта 3:0 (25:19, 26:24, 25:13)

Матч за 3-е место 
 Изола —  Женес Сигорта 0:3 (22:25, 24:26, 16:25)

Финал 
 Виртус Реджо-Калабрия —  Виченца 3:1 (25:22, 22:25, 25:22, 25:15)

Ссылки 
 Результаты на сайте ЕКВ

Кубок Европейской конфедерации волейбола
1999 год в волейболе
2000 год в волейболе